Tribolium može označavati:
 Tribolium (Animalia) MacLeay, 1825, rod kukaca iz porodice Tenebrionidae 
 Tribolium (Plantae)  Desv., biljni rod iz porodice Poaceae.